Mischukow ist der Familienname folgender Personen:

 Bogdan Wadimowitsch Mischukow (* 1997), russischer Fußballspieler
 Oleg Olegowitsch Mischukow (* 1980), russischer Sprinter